Rendhagyó feltámadás, Bárány Tamás 1968-os színműve
 Rendhagyó feltámadás, 1990-ben Mihályfy Sándor rendezte tévékomédia Bárány Tamás színműve alapján